Ajalon (: איילון‎) je izraelské místopisné jméno a příjmení.

Místa 
 Ajalon – biblické město v dnešním Izraeli
 Ajalonské údolí – údolí v Izraeli
 Nachal Ajalon – vodní tok v Izraeli
 Mišmar Ajalon – vesnice v Izraeli
 Ajalon (jeskyně) – izraelská jeskyně poblíž Ramly
 Dálnice 20 – izraelská dálnice běžně známá jako Ajalonská dálnice
 Park Ajalon – městský park podél toku Nachal Ajalon v centrální části aglomerace Tel Avivu

Lidé 
 Ajalon (příjmení)  – více nositelů příjmení